Федерация космонавтики России (ФКР) — российская общественная организация в области космической деятельности. По собственным сообщениям федерации, в её состав входит более 300 общественных организаций космонавтики, которые сформированы сотрудниками предприятий и организаций ракетно-космической отрасли России, а также на базе музеев, планетариев и других организаций.

Федерация космонавтики России является правопреемницей Федерации космонавтики РСФСР (ФК РСФСР), созданной 7 декабря 1991 года. Первым президентом ФК РСФСР стал Н. Н. Рукавишников, дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР.

История 

 
 1 марта 1921 г. создана первая в России Научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация по ракетной технике, начавшая работы в Москве при военном ведомстве вначале как лаборатория для разработки изобретений Н. И. Тихомирова, а с 1928 г. как Газодинамическая лаборатория;
 20 июня 1924 г. организовано «Общество изучения межпланетных сообщений» (Председатель Г. М. Крамаров);
 В 1931 г. — общественная организация при ОСОАВИАХИМ («Группа изучения реактивного движения») в Москве и Ленинграде;
 14 июля 32 г. создана научно-исследовательская и опытно-конструкторская организация по разработке ракет и двигателей МОСГИРД при отделе воздушного флота ОСОАВИАХИМа(начальником назначен С. П. Королёв);
 16 января 1934 г. — «Стратосферный комитет» при ЦК ОСОАВИАХИМ СССР (Председатель П. С. Дубенский);
 9 января 1954 г. — секция Астронавтики СССР в составе ЦК ДОСААФ СССР при Центральном аэроклубе им. В. П. Чкалова (Председатель Н. А. Варваров);
 15 декабря 1968 г. — Всесоюзный комитет космонавтики ДОСААФ СССР (Председатель Н. А. Жемчужин, его сменил позднее О. А. Чембровский);
 20 декабря 1968 г.по инициативе генерал-майора Жемчужина Николая Александровича и генерал-майора Чембровского Олега Александровича был создан Комитет космонавтики СССР в составе ДОСААФ СССР.
 5 декабря 1978 г. решением Бюро ЦК ДОСААФ СССР Всесоюзный комитет космонавтики ДОСААФ СССР преобразован в Федерацию космонавтики СССР (ФК СССР), с подчинением её Федерации авиационного спорта СССР. Эта дата утверждена в качестве дня образования Федерации космонавтики СССР-России.
 25 декабря 1980 года А. В. Филипченко на заседании Бюро ФК СССР по его просьбе был освобождён от должности Председателя ФК СССР. Временное исполнение обязанностей Председателя ФК СССР было возложено на Н. Н. Рукавишникова, который 3 июля 1981 года на заседании Бюро Президиума ФК СССР был единогласно избран Председателем Федерации космонавтики СССР.
 26 июля 1985 года Бюро Президиума ЦК ДОСААФ СССР своим постановлением принимает решение о выводе ФК СССР из состава ДОСААФ и передаче её в введение Главкосмоса, оставляя за собой под контролем работу ФК СССР по оформлению и регистрации рекордных и приоритетных достижений, устанавливаемых пилотирумыми и автоматическими ЛА, а также рассмотрение и представление материалов о награждении лётчиков-космонавтов СССР, учёных, конструкторов и других лиц наградами ФАИ и ФАС СССР.
 После ликвидации единого государства СССР 11 октября 1991 принято Постановление о создании Федерации космонавтики РСФСР.
 7 декабря 1991 г. был проведён Учредительный съезд Федерации космонавтики РСФСР.
 20 марта 1999 г. проведён III съезд Федерации космонавтики России. Президентом Федерации космонавтики России единогласно избран Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, генерал-полковник Титов Герман Степанович.
 Внеочередным съездом 25 января 2001 г. Президентом ФКР был избран Ковалёнок Владимир Васильевич.
 17 февраля 2006 г. в Большом зале Политехнического музея г. Москвы провёл свою работу Пятый очередной съезд Федерации космонавтики России. Решением Пленума Президиума ФКР на должность Генерального директора Федерации космонавтики назначен Василий Иванович Кузнецов.

Руководители Федерации космонавтики 

 Филипченко, Анатолий Васильевич
 Рукавишников, Николай Николаевич
 Титов, Герман Степанович
 Ковалёнок, Владимир Васильевич

Средства массовой информации 
Федерация космонавтики России издаёт периодический журнал «Вестник федерации космонавтики России».

Награды Федерации 

Федерация космонавтики России учредила награды для выражения общественного признания заслуг лиц, внёсших вклад в развитие отечественной космонавтики, создание ракетно-космической техники, пропаганду достижений и истории отечественной космонавтики, и в воспитание молодёжи.

Высшие награды 
К высшим наградам Федерации космонавтики России относятся ордена: Циолковского, Королёва, Гагарина и медаль «За заслуги» ФК России.

Положение о награждении высшими наградами ФК России.

Высшие награды — ордена и медаль ФК России «За заслуги» являются высшими знаками отличия и общественного признания заслуг специалистов народного хозяйства России, связанных с ракетно-космической отраслью промышленности.

Ими награждаются в соответствии со статусом организации и предприятия ракетно-космической отрасли промышленности, учёные, конструкторы, инженеры, лётчики-космонавты СССР и России, испытатели космической техники, граждане России, работавшие и работающие в организациях ведомства ФК России, внёсшие большой вклад в развитие ракетно-космической науки и техники, осуществление космических программ СССР и России, запуски и управление КА (КС), в проектирование и строительство ракетно-космических комплексов, подготовку лётчиков-космонавтов и специалистов РКО, пропаганду достижений и истории отечественной космонавтики.

Ходатайство предприятий и организаций о награждении специалистов ракетно-космической отрасли промышленности высшими наградами ФКР осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о наградах ФК России (п.4).

Ветераны РКО — пенсионеры награждаются по ходатайству организаций, в которых они работали ранее или организациями космонавтики, членами которых они являются.

По решению Бюро Президиума ФК России высшими наградами ФКР могут награждаться специалисты, граждане иностранных государств, которые внесли значительный вклад в развитие международного сотрудничества в области изучения и освоения космического пространства по совместным с СССР и Россией программам.

Высшими наградами ФКР, указанные выше лица, награждаются два раза в год к 12 апреля и 4 октября с одновременным вручением орденской книжки или удостоверения и (соответственно) сертификата ФК России, установленных образцов, подтверждающих законность награждения.

Награждение данных лиц высшими наградами оформляется решением Бюро Президиума ФК России и утверждается Президентом Федерации космонавтики.

Высшие награды ФК России носятся на левой стороне груди, ниже правительственных наград.

Медали 
учреждены ФКР в ознаменование основателей космонавтики, первого совета Главных конструкторов, знаменательных событий в истории космонавтики: 
 
 Медаль имени Бармина В. П.
 Медаль имени Глушко В. П.
 Медаль имени Келдыша М. В.
 Медаль имени Кондратюка Ю. В.
 Медаль имени Королёва С. П.
 Медаль имени Кузнецова В. И.
 Медаль «Начало космической эры»
 Медаль «Первый ИСЗ»
 Медаль имени Пилюгина Н. А.
 Медаль «Полёт Гагарина Ю. А.»
 Медаль имени Рязанского М. С.
 Медаль имени Циолковского К. Э.
 Медаль имени Чижевского А. Л.

Памятные медали 
учреждены ФКР в честь организаторов-руководителей РКП, руководителей и генеральных (главных) конструкторов предприятий и организаций, выдающихся деятелей науки и техники РКП, космонавтов СССР и России:
 
 Медаль имени Афанасьева С. А.
 Медаль имени Бабакина Г. Н.
 Медаль имени Белова А. Ф.
 Медаль имени Брацлавца П. Ф.
 Медаль имени Быковского В. Ф. и Терешковой В. В.
 Медаль имени Гагарина Ю. А.
 Медаль имени Газенко О. Г.
 Медаль имени Григорьева М. Г.
 Медаль имени Жукова Б. П.
 Медаль имени Исаева А. М.
 Медаль имени Картукова И. И.
 Медаль имени Кемурджиана А. Л.
 Медаль имени Керимова К. А.
 Медаль имени Ковтуненко В. М.
 Медаль имени Козлова Д. И.
 Медаль имени Комарова В. М.
 Медаль имени Косберга С. А.
 Медаль имени Лаврова Л. Н.
 Медаль имени Литвинова В. Я.
 Медаль имени Лозино-Лозинского Г. Е.
 Медаль имени академика В. П. Макеева
 Медаль имени Миля М. Л.
 Медаль имени Мозжорина Ю. А.
 Медаль имени Надирадзе А. Д.
 Медаль имени Николаева А. Г.
 Медаль имени Николаева А. Г. и Поповича П. Р.
 Медаль имени Репьева С. И.
 Медаль имени Решетнёва М. Ф.
 Медаль имени Семихатова Н. А.
 Медаль имени Сигаева С. Ф.
 Медаль имени Соловьёва В. Н.
 Медаль имени Терешковой В. В.
 Медаль имени Титова Г. С.
 Медаль имени Челомея В. Н.
 Медаль имени Янгеля М. К.

Медали для победителей школьных и молодёжных конкурсов 
 Лауреат ФКР «Наука, творчество, космонавтика XXI века» (1 и 2 степени)
 «Юный Гагаринец»

Грамоты и дипломы 
 Почётная грамота ФКР
 Диплом имени Ю. А. Гагарина
 Диплом имени Г. С. Титова
 Диплом имени К. Э. Циолковского
 Диплом имени С. П. Королёва

Премии 
 Премия имени К. Э. Циолковского
 Премия имени М. К. Тихонравова
 Премия имени С. П. Королёва

Почётные звания 
 Ветеран космонавтики России
 Заслуженный создатель космической техники
 Заслуженный испытатель космической техники

Примечания

См. также 
 Российская академия космонавтики им. К. Э. Циолковского

Ссылки 
 Официальный сайт

Общественные организации России
Космонавтика России